
Termin -{ITU}- ima više značenja.

 Međunarodna telekomunikacijska unija
 Istanbulski tehnički univerzitet